Борода́й — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бородай Василь Захарович (1917, Катеринослав — 2010) — український скульптор, народний художник СРСР (1977).
 Бородай Галина Василівна (1949, Київ — 1980, Київ) — український живописець, дочка скульптора Василя Бородая.
 Бородай Григорій Михайлович (1888 — ?) — радянський діяч, голова Харківської міської ради.
 Бородай Катерина Василівна ( 1983) — українська спортсменка-важкоатлетка (пауерліфтинг).
 Бородай Михайло Матвійович (1853–1929) — театральний діяч, антрепренер.
 Бородай Наталія Володимирівна (1947) — лікар-онколог, доктор медичних наук (2000).
 Бородай Олег Вадимович (* 1993) — український футболіст, півзахисник клубу «Оболонь».
 Бородай Олександр Андрійович (1946, Дніпропетровськ — 2019) — український художник.
 Бородай Олександр Васильович (1979) — мотогонщик.
 Бородай Олександр Іванович (1844–1919) — бандурист.
 Бородай Олександр Леонідович — полковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бородай Олександр Юрійович (1972) — російський спец.пропагандист та терорист, номінальний голова так званої «Донецької республіки»
 Бородай Олексій Вікторович — український футболіст, захисник і півзахисник.
 Бородай Сергій Юрійович (1977—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бородай Тетяна Василівна (1946, Дніпропетровськ) — український графік, дочка скульптора Василя Бородая.
 Бородай Харитон Архипович (1913–1944) — український поет, журналіст (літературний псевдонім — Ярема Байрак).
 Бородай Юлія Олександрівна (1974, Дніпропетровськ) — художник декоративно-ужиткового мистецтва, дочка художника Олександра Бородая.
 Бородай Василь — український скульптор, онук скульптора Василя Захаровича Бородая.

Див. також 
 Бородій (прізвище)
Українські прізвища